Cafrune es un apellido que puede referirse a:

 Jorge Cafrune, cantante Argentino.
 Yamila Cafrune, cantante argentina, hija de Jorge Cafrune.